Sanga (budismo) —  conceito religioso
Kyoto Sanga Football Club — clube japonês de futebol

Toponímia 
Sanga (Cuanza Sul) — vila e comuna de Angola
Sanga (distrito) — na província de Niassa, Moçambique
Sangha — departamento da República do Congo

Desambiguações de topônimos